Frontignan-de-Comminges ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Frontignacois bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Frontignan-de-Comminges von den vier Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Félix

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 312–313.

Weblinks 

Ort in Okzitanien